Bantengan (Bandung)
 Bantengan (Karanggede)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing